Parapalpares är ett släkte av insekter. Parapalpares ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Parapalpares